Черкасское — название населенных пунктов:

Казахстан 
 Черкасское — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Черкасское — прежнее название села Черкасск Саркандского района Алматинской области.

Россия 
 Черкасское — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Черкасское — село в Павловском районе Воронежской области.
 Черкасское — село в Пачелмском районе Пензенской области.
 Черкасское — село в Вольском районе Саратовской области.

Украина 
 Черкасское — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Черкасское — посёлок городского типа в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Черкасское — посёлок городского типа в Славянском районе Донецкой области.